Rádio T Curitiba é uma estação de rádio concessionada em Pinhais, porém sediada em Curitiba, respectivamente, cidade e capital do estado do Paraná. Opera em 104.9 MHz, e é uma emissora própria da Rede T.

História 

No ano de 2009, no mesmo ano em que mudou seu nome fantasia, de Tropical FM passou a ser chamada Rádio T, a Rede T conseguiu uma concessão em Pinhais, capaz abranger a Grande Curitiba .

Em maio de 2011, começou a operar em 104.9 MHz, aumentando sua potência irradiada, porém em 28 de julho de 2011, a Anatel lacrou a estação, por operar com características diferentes das determinadas pela agência e, desde então, a emissora permaneceu desligada, até o dia 07 de abril de 2012, quando voltou no ar para região de Curitiba na frequência até então designada de 104.9 FM. Assim conforme autorização comemorado com Ministro Paulo Bernado.

Ver também 
 Rede T de rádios
 Rádio T Ponta Grossa

Ligações externas 
 

T
Estações de rádio fundadas em 2009
Fundações no Paraná em 2009